
Брун () — немецкая и датская фамилия, также топоним:

Фамилия 
 Брун — дворянский род.
 Брун, Андреас (род. 1994) — датский футболист.
 Брун, Анника (род. 1992) — немецкая пловчиха.
 Брун, Вигго (1885—1978) — норвежский математик, член Норвежской академии наук.
 Брун, Генрих Карлович (1806—1854) — доктор философии и профессор математики Ришельевского лицея.
 Брун, Клара Исааковна (1876—1959) — советская оперная певица (сопрано), солистка киевского Городского театра.
  (1822—1898) — французский политик.
 Брун, Мария Кристина (1732—1802) — шведка-изобретательница.
 Брун, Михаил Исаакиевич (1860—1916) — русский юрист, специалист в области международного частного права.
 Брун, Рудольф (ок. 1290—1360) — швейцарский государственный деятель, первый независимый бургомистр Цюриха.
 Брун, Филипп Карлович (1804—1880) — доктор истории, профессор Новороссийского университета.
 Брун, Фридерика (1765—1835) — немецкая писательница, дочь Бальтазара Мюнтера.
 Брун, Фриц (1878—1959) — швейцарский композитор, дирижёр, пианист и педагог.
 Брун, Эльсе Мария (1911—2007) — датская скрипачка.
 Брун, Эрик (1928—1986) — датский артист балета и хореограф.
 Брун, Эске (1904—1987) — датский политический деятель, фактический правитель Гренландии в годы Второй мировой войны.
 Брун, Юлиан (1886—1942) — польский историк-марксист, журналист, литературный критик.
 Брун, Юхан Нурдаль (1754—1816) — норвежский писатель и поэт.

Топоним 
 Брун-ам-Гебирге — ярмарочная коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Брун-ан-дер-Вильд — коммуна в федеральной земле Нижняя Австрия.

См. также

Примечания